Gryfów Śląski (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lwówecki
 Gryfów Śląski (stad), een stad in bovenstaande gemeente